Rech ist der Name folgender Orte:

 Rech, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Rech, Ortsteil von Sarralbe (dt. Saaralben), Lothringen, Frankreich

Rech ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Rech (* 1992), französischer Eishockeyspieler
 Bianca Rech (* 1981), deutsche Fußballspielerin
 Christoph Rech (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Felix Rech (* 1977), deutscher Theaterschauspieler
 Fernando Rech (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Franziska Müller-Rech (* 1985), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Gabriele Rech (* 19**), deutsche Opernregisseurin und Hochschullehrerin an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Abteilung Aachen
 Georges Rech (* 1929), französischer Modeschöpfer
 Günter Matthias Rech (1932–1987), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Hans Rech (um 1910–1993), deutscher Schuldirektor und Heimathistoriker 
 Heribert Rech (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Rech (1936–1987), deutscher Politiker (SED), Jugend- und Sportfunktionär
 Josef Rech (1856–1919), deutscher Gymnasiallehrer und Bürgermeister in Sablon (Metz)
 Kerstin Rech (* 1962), deutsche Literaturschaffende
 Liz Rech (* 1975), deutsche Dramaturgin und Regisseurin
 Louis Rech (1926–2012), luxemburgischer Gewerkschafter und Politiker
 Manfred Rech (* 1942), deutscher Archäologe
 Maximilian Rech (* 1886; † nach 1950), deutscher Landrat der Landkreise Ottweiler und St. Wendel
 Michele Rech (* 1983), bürgerlicher Name des italienischen Comiczeichners Zerocalcare
 Sebald Rech von Rechenberg von Oberleinach (16. Jahrhundert), fränkischer Adliger (Ritter) und Nürnberger Patrizier, siehe Rechenberg (Nürnberg)

Rech als Teil von Firmierungen:
 Rech-Marbaker Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Resch (Begriffsklärung)